Светлая — название географических объектов.

Населённые пункты

Белоруссия 
 Светлая — деревня в Клецком районе Минской области.

Россия 
 Светлая — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Светлая — деревня в Ужурском районе Красноярского края.
 Светлая — деревня в Батецком районе Новгородской области.
 Светлая — посёлок городского типа в Тернейском районе Приморского края.
 Светлая — деревня в Ржевском районе Тверской области.
Светлая — с 1964 по 1992 г. название деревни Орловка в Белозерском районе Курганской области.

Реки 
 Светлая (приток Зимней Золотицы) — река в Архангельской области.
 Светлая (приток Олмы)
 Светлая (приток Паляваама) — река в Чукотском автономном округе.
 Светлая (приток Пачуги) — река в Архангельской области.
 Светлая (приток Пижмы) — река в Республике Коми, Ненецком АО.
 Светлая (река, впадает в Ловозеро) — река в Мурманской области.
 Светлая (приток Сочура) — река в Красноярском крае.
 Светлая (приток Чёрной) — река в Кировской области.
 Светлая (приток Чирки)
 Светлая (приток Чугунки) — река в Томской области.
 Светлая (река, впадает в Японское море) — река в Приморском крае.
 Светлая (приток Мулянки) — река в городе Перми.